Jornal Nacional pode referir a:
 Jornal Nacional, um telejornal da Rede Globo
 Jornal Nacional, um telejornal do canal português TVI.
 Jornal Nacional - 6.ª Feira, versão semanal extinta do Jornal Nacional português
 Jornal Nacional - A Notícia Faz História, um livro sobre a história do Jornal Nacional da Rede Globo
 Jornal Nacional - Modo de Fazer, um livro que mostra como é feito o Jornal

Desambiguação